België
 Sint-Rochuskapel (Aalst) te Meldert
 Sint-Rochuskapel (De Plank)
 Sint-Rochuskapel (Hauset)
 Sint-Rochuskapel (Jupille) te Jupille-sur-Meuse
 Sint-Rochuskapel (Lummen) te Meldert
 Sint-Rochuskapel (Merksplas)
 Sint-Rochuskapel (Neu-Moresnet)
 Sint-Rochuskapel (Oosterzele)
 Sint-Rochuskapel (Pulle)

Duitsland
 Rochuskapel (Bingen)

Luxemburg
 Sint-Rochuskapel (Vianden)

Nederland
 Sint Rochuskapel (Amersfoort)
 Sint-Rochuskapel (Deursen)
 Sint-Rochuskapel (Echt)
 Sint-Rochuskapel (Helden)
 Sint-Rochuskapel (Heythuysen)
 Sint-Rochuskapel (Horn)
 Sint-Rochuskapel (Huldenberg)
 Sint-Rochuskapel (Kamp)
 Sint-Rochuskapel (Klein Haasdal)
 Sint-Rochuskapel (Maastricht)
 Sint-Rochuskapel (Pey)
 Sint-Rochuskapel (Slenaken)
 Sint-Rochuskapel (Stevensweert)
 Sint-Rochuskapel (Thorn)
 Sint-Rochuskapel (Venray)

Rochus